Kollateralligament, Ligamentum collaterale, är strama ledband på ömse sidor om en ledkapsel, som förekommer parvis - innersidans Ligamentum collaterale mediale och yttersidans Ligamentum collaterale laterale. De fyller rollen att minska ledens rörlighet och förhindra icke önskvärda rörelser i transversalled.

Leder